De Josef Bem was een internationale trein tussen Hongarije en Polen en is genoemd naar de Poolse veldheer Józef Bem die in 1848 de troepen van de Hongaarse opstandelingen aanvoerde.

EuroCity
De EC Josef Bem is op 9 december 2007 in het EuroCity net opgenomen als rechtstreekse verbinding tussen Boedapest en Warschau. De trein volgde hierbij de oostelijke route via Kosice in Slowakije.

Route en dienstregeling

EuroCity
Treindienst in Polen
Treindienst in Slowakije
Treindienst in Hongarije
Trein met een naam